Молярский - фамилия:

 Молярский, Абрам (1879—1955) — американский художник. 
 Молярский, Морис (1885—1950) — американский художник

См. также 
 Моляров